Gus Frerotte, né le  à Kittanning (Pennsylvanie), est un joueur américain de football américain qui évoluait au poste de quarterback.

Il a joué 15 saisons dans la National Football League (NFL) pour sept équipes différentes : les Redskins de Washington, les Lions de Détroit, les Broncos de Denver, les Bengals de Cincinnati, les Vikings du Minnesota, les Dolphins de Miami et les Rams de Saint-Louis.

Biographie

Carrière universitaire
Étudiant à l'université de Tulsa, il a effectué sa carrière universitaire avec le Golden Hurricane de Tulsa de 1990 à 1993.

Carrière professionnelle
Il est sélectionné au  tour, en  position, par les Redskins de Washington lors de la draft 1994 de la NFL.

Il a dépassé cinq fois les  yards à la passe par saison dont une fois les  yards.

Palmarès
Pro Bowl : 1996

Statistiques 

| 1994 || Redskins de Washington || 4 || 100 || 46 || 46 || 600 || 5 || 5 || 61,2 || 4 || 1 || 0,3 || 0
|-
| 1995 || Redskins de Washington || 16 || 396 || 199 || 50,3 ||  || 13 || 13 || 70,2 || 22 || 16 || 0,7 || 1
|-
| 1996 || Redskins de Washington || 16 || 470 || 270 || 57,4 ||  || 12 || 11 || 79,3 || 28 || 16 || 0,6 || 0
|-
| 1997 || Redskins de Washington || 13 || 402 || 204 || 50,7 ||  || 17 || 12 || 73,8 || 25 || 65 || 2,6 || 2
|-
| 1998 || Redskins de Washington || 3 || 54 || 25 || 46,3 || 283 || 1 || 3 || 45,5 || 3 || 20 || 6,7 || 0
|-
| 1999 || Lions de Détroit || 9 || 288 || 175 || 60,8 ||  || 9 || 7 || 83,6 || 15 || 33 || 2,2 || 0
|-
| 2000 || Broncos de Denver || 10 || 232 || 138 || 59,5 ||  || 9 || 8 || 82,1 || 22 || 64 || 2,9 || 1
|-
| 2001 || Broncos de Denver || 4 || 48 || 30 || 62,5 || 308 || 3 || 0 || 101,7 || 10 || 9 || 0,9 || 1
|-
| 2002 || Bengals de Cincinnati || 4 || 85 || 44 || 51,8 || 437 || 1 || 5 || 46,1 || 4 || 22 || 5,5 || 0
|-
| 2003 || Vikings du Minnesota || 16 || 65 || 38 || 58,5 || 690 || 7 || 2 || 118,1 || 12 || -2 || -0,2 || 0
|-
| 2004 || Vikings du Minnesota || 16 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 39,6 || - || - || - || -
|-
| 2005 || Dolphins de Miami || 16 || 494 || 257 || 52 ||  || 18 || 13 || 71,9 || 27 || 61 || 2,3 || 0
|-
| 2006 || Rams de Saint-Louis || 1 || 3 || 1 || 33,3 || 27 || 0 || 0 || 67,4 || - || - || - || - 
|-
| 2007 || Rams de Saint-Louis || 8 || 167 || 94 || 56,3 ||  || 7 || 12 || 58,3 || 6 || 3 || 0,5 || 0
|- 
| 2008 || Vikings du Minnesota || 11 || 301 || 178 || 59,1 ||   || 12 || 15 || 73,7 || 19 || 7 || 0,4 || 1

|   ||  || 54,7 ||  || 114 || 106 || 74,2 || 197 || 315 || 1,6 || 6

Liens externes
 

Naissance en juillet 1971
Naissance dans le comté d'Armstrong (Pennsylvanie)
Joueur américain de football américain
Quarterback
Joueur de football américain du Golden Hurricane de Tulsa
Choix de draft des Redskins de Washington
Joueur des Redskins de Washington
Joueur des Lions de Détroit
Joueur des Broncos de Denver
Joueur des Bengals de Cincinnati
Joueur des Vikings du Minnesota
Joueur des Dolphins de Miami
Joueur des Rams de Saint-Louis
Joueur sélectionné au Pro Bowl